Вернелл Эйфи «Бимбо» Коулс (; родился 22 апреля 1968) ― бывший американский баскетболист. Учился в школе Гринбир Ист в городе Льюисберг, Западная Вирджиния. Выступал за клуб Вирджиния Тек Хокис в течение четырёх сезонов (с 1986-87 по 1989-90). Играл в составе мужской сборной США по баскетболу на летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, члены которой были удостоены бронзовых медалей. Спортивную карьеру в лиге НБА начал с драфта 1990 года, когда был отобран клубом «Сакраменто Кингз» и сразу же после этого был обменян на ветерана-защитника Рори Спэрроу из «Майами Хит». После двух сезонов с «Майами Хит», Коулс перешёл в «Голден Стэйт Уорриорз». Также играл с клубами «Атланта Хокс», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В первую очередь играл в качестве резервного разыгрывающего защитника.

Своё прозвище получил в семье по названию популярной в 60-е годы песни в стиле кантри под названием «Bimbo».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте basketball-reference.com
 Профиль на сайте nba.com
 Профиль на сайте hokiesports.com

Баскетболисты США
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Википедия:Биографии современников
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Разыгрывающие защитники
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Виргиния Тех Хокис» (баскетбол)
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Бостон Селтикс»